

Musica 
 7 Years – singolo dei Superheist del 2002
 7 Years – singolo dei Lukas Graham del 2015
 7 Year Bitch – gruppo musicale statunitense

Cinema 
 7 Years – film del 2006 diretto da Jean-Pascal Hattu

Pagine correlate 
 Seven Years